Michael William »Mike« Comrie, kanadski hokejist, * 11. september 1980, Edmonton, Kanada.

Comrie je bil leta 1999 kot 91. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezoni 2000/01. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Philadelphia Flyers, Phoenix Coyotes, Ottawa Senators, New York Islanders in Pittsburgh Penguins, je skupno odigral 589 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 168 golov in 197 podaj, ter 32 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in šest podaj. V sezoni 2004/05, ko zaradi stavke liga NHL ni potekala, je igral za Färjestads BK v švedski ligi, kjer je s klubom osvojil naslov državnega podprvaka. 13. februarja 2012 je po tretji operaciji kolka napovedal svojo upokojitev, nazadnje je igral v sezoni 2010/11 za Pittsburgh Penguinse, ko je v sezoni odigral 21 tekem.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, v letih 2002, 2003 in 2006. Na prvenstvu leta 2003 je z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral petindvajset tekem, na katerih je dosegel sedem golov in pet podaj.

Tudi njegov starejši brat Paul, mlajša polbrata Eric in Ty ter stric Fred so oziroma so bili hokejisti. Leta 2011 se je poročil s filmsko igralko Hilary Duff s katero je bil poročen do leta 2016 ko se je par ločil.

Statistika kariere 

|-
| Edmonton Canadians
| AAHA
| 95/96
|
| 33
| 51
| 52
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Albert Saints
| AJHL
| 96/97
|
| 63
| 37
| 41
| 78
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Albert Saints
| AJHL
| 97/98
|
| 58
| 60
| 78
| 138
|
| 134
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 98/99
|
| 42
| 19
| 25
| 44
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 99/00
|
| 40
| 24
| 35
| 59
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kootenay Ice
| WHL
| 00/01
|
| 37
| 39
| 40
| 79
| +23
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 41
| 8
| 14
| 22
| +6
| 14
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 33
| 27
| 60
| +16
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 69
| 20
| 31
| 51
| -18
| 90
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 10
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 21
| 4
| 5
| 9
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 03/04
|
| 28
| 8
| 7
| 15
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 10
| 1
| 6
| 7
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 05/06
|
| 80
| 30
| 30
| 60
| +2
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| -3
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 06/07
|
| 24
| 7
| 13
| 20
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 06/07
|
| 41
| 13
| 12
| 25
| -1
| 24
|
| 20
| 2
| 4
| 6
| -1
| 17
|-
| New York Islanders
| NHL
| 07/08
|
| 76
| 21
| 28
| 49
| -21
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 08/09
|
| 41
| 7
| 13
| 20
| -8
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 08/09
|
| 22
| 3
| 4
| 7
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 09/10
|
| 43
| 13
| 8
| 21
| 
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 10/11
|
| 21
| 1
| 5
| 6
| 
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 897
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" | 479
| bgcolor="#7FFF00" | 885
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 869
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 27
|}

Sklici

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti Kootenay Ice
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Pittsburgh Penguins